Los Hornos kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Los Hornos, Sonora, 
 Los Hornos, Ixtapaluca, 
 Los Hornos, San Luis Potosí, Aquismón, 
 Los Hornos, Atenco, 

Robotskapade Mexikoförgreningar